Köln-Dellbrück – dzielnica Kolonii
 Köln-Dellbrück – stacja kolejowa w Kolonii

Zobacz też:
 Dellbrück